Holica – dawna nazwa szczytu Golica w Pieninach
 Holica – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Holica – szczyt w Bieszczadach
 Holica – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Holica – szczyt w Wyhorlacie na Słowacji
 Golica Bielska (Holica) – szczyt w słowackich Tatrach Bielskich
 Golica Huciańska (Holica) – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich
 Golica Jaworzyńska (Holica) – szczyt w słowackich Tatrach Wysokich